L'edizione 1951-52 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Ernst Stojaspal del FK Austria Wien con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1951-52.
 Favoritner SK Blau Weiß, Kapfenberger SV e Favoritner SK Blau Weiß retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
Fußball-Bundesliga (Austria)